Blattner ist der Familienname folgender Personen:
 Buddy Blattner (Robert Garnett Blattner; 1920–2009), US-amerikanischer Tischtennisspieler
 Cornelia Blattner (* 1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Fritz Blattner (1881–1916), deutscher klassischer Archäologe
 Hans Blattner-Herzog (1868–1928), Schweizer Bankier
 Karl Blattner (1805–1883), Schweizer Politiker und Richter
 Karl Leonhardt Blattner (1881–1951), Architekt und Bauleiter im Umfeld des Neuen Frankfurt
 Hermann Blattner (1866–1910), Schweizer Germanist, Apotheker, Journalist und Autor
 Liesel Blattner (1901–1984), deutsche Kunstgewerblerin
 Ludwig Blattner (1881–1935), deutsch-britischer Unternehmer und Erfinder
 Robert James Blattner (1931–2015), US-amerikanischer Mathematiker
 Ursula Pfeiffer-Blattner (* 1954), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Valentin Blattner (* 1958), Schweizer Rebzüchter und Winzer

Siehe auch:
 Blatter
 Plattner